Lamíac és el nom dels naturals de Làmia, a Grècia.
 Lamíac fou un conflicte bèl·lic, vegeu Guerres de Làmia o lamíaques.
 Lamíac fou el nom alternatiu del golf Malíac o Melieu.